Det finns flera personer med namnet Göran Lindberg:

Göran Lindberg (jazzmusiker) (1939–2016), jazzpianist, -kompositör och arrangör.
Göran Lindberg (dansbandsmusiker) (född 1946), dansbandsmusiker.
Göran Lindberg (polis) (född 1946), jurist och före detta polischef.
Göran Lindbergh, professor i tillämpad elektrokemi.

Se även 
Göran Lindbergs orkester, dansband med Göran Lindberg som frontperson.